Maple Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple Park (Illinois)
 Maple Park (Massachusetts)
 Maple Park (Missouri)